W Polsce

 Bzów – część miasta Zawiercie
 Bzów – dawna gromada
 Bzów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Zbuczyn

Zobacz też 
 Bzowiec